Gunnar Wallin kan avse:

 Gunnar Wallin (läkare) (född 1936), professor i klinisk neurofysiologi
 Gunnar Wallin (skådespelare) (1895–1944), finländsk skådespelare
 Gunnar Wallin (statsvetare) (1923–2020)
 Gunnar Wallin (tecknare) (1896–1975), konstnär och journalist